Руденково или Рудёнково — топоним в странах бывшего СССР:

 Руденково — село в Сумском районе Сумской области Украины.
 Рудёнково — озеро в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.